Alder kan syfta på:

 Alder, dialektal benämning för gråal i Hälsingland

Geografi

USA 

 Alder (ort i USA, Montana), Madison County, 
 Alder (ort i USA, Washington), Pierce County, 

Robotskapade USAförgreningar